Лыбедская — топоним:

Россия 
 Лыбедская магистраль — диаметральная магистраль Владимира
 Верхне-Лыбедская улица — улица во Владимире
 Право-Лыбедская улица — улица в Рязани

Украина 
 Лыбедская улица — улица в Киеве
 Лыбедская улица — улица в Ржищеве
 Лыбедская — станция Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена